

Astronomia
Cavallino (in latino Equuleus), costellazione

Filatelia
Cavallino ruota, francobollo italiano emesso nel 1954

Geografia
Cavallino, comune della provincia di Lecce
Cavallino-Treporti, comune della città metropolitana di Venezia
Cavallino, frazione di Cavallino-Treporti nella città metropolitana di Venezia
Cavallino,  frazione di San Godenzo nella città metropolitana di Firenze
Cavallino, frazione di Coriano in provincia di Rimini
Monte Cavallino, monte delle Alpi Carniche

Zoologia
Cavallino di Monterufoli, razza equina

Altro
Cavallino o insenatura, curvatura longitudinale del ponte di una nave
Cavallino Matto, parco divertimenti della Toscana
Cavallino arrì arrò, filastrocca popolare
Bernardo Cavallino (1616-1656), pittore italiano del periodo barocco
Paola Cavallino (1977), nuotatrice italiana
Cavallino, tipo di cuoio